Jaime de Borbón-Dos Sicilias (Madrid, ) es un aristócrata español miembro de la casa de Borbón, hijo primogénito nacido fuera de matrimonio de Pedro de Borbón y su esposa Sofía Landaluce.

Biografía 
Jaime de Borbón-Dos Sicilias nació en Madrid el 26 de junio de 1992 antes del matrimonio de sus padres. El 11 de mayo de 2013 Carlos de Borbón-Dos Sicilias le concedió a su nieto el título de duque de Capua, reconociéndolo oficialmente como heredero presuntivo (el título de duque de Capua revirtió al patrimonio de la Casa Real de las Dos Sicilias al convertirse su padre en duque de Calabria y ser nombrado Jaime por éste duque de Noto).

Calabria, Noto y Capua están ubicados en Italia. Los títulos son italianos y franceses, países que hoy son repúblicas y por lo tanto no están oficialmente reconocidos, todos sus títulos son discutidos por otras ramas de la familia.

El príncipe Jaime tiene una maestría en derecho en Madrid y una licencia de gestión del Instituto de Empresa. Desde 2018, vive en París, donde trabaja en el sector financiero.

Compromiso 

El 15 de mayo de 2020 se anunció su compromiso con lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune (n. en 1993), hija menor de James Randolph Lindesay-Bethune, XVI conde de Lindsay, y de su esposa Diana Mary Chamberlayne-Macdonald. La boda se celebró el 25 de septiembre de 2021 en la Catedral de Monreale, en Palermo.

Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune trabaja desde hace cinco años en la sede londinense de la multinacional financiera Citibank y es graduada por la Universidad de Oxford. Su padre, además, es miembro conservador de la Cámara de los Lores.

Títulos 
 Jaime de Borbón-Dos Sicilias y Landaluce (1992-2013).
 Su Alteza Real el príncipe Jaime, duque de Capua (2013-2015) (discutido)
 Su Alteza Real el príncipe Jaime, duque de Noto (2015-) (discutido)

Distinciones honoríficas 
  Gran Prefecto de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (06/11/2015).
  Caballero Gran Cruz Honor y Devoción de la Soberana Orden de Malta (30/06/2016).
  Caballero de la Insigne Orden de San Jenaro (08/05/2019).
  Gran Condestable de la Orden de San Jorge de la Reunión.
  Caballero de la Orden de Alcántara.
  Protector, Maestrante de Honor y de Derecho de la Maestranza de Caballería de San Fernando.

Ancestros 

</div></div>

Véase también 

Francisco Felipe, Príncipe de las Dos Sicilias

Príncipe Antonio Cayetano de las Dos Sicilias

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Borbón en España
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Duques de España
Nacidos en Madrid